In 1991 werd de 33ste en laatste editie van de Vtoraja Liga  gespeeld, de derde hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. Karpaty Lvov, Asmaral Moskou en Okean Nachodka werden kampioen.

Aan het einde van 1991 werd de Sovjet-Unie ontbonden. De clubs gingen allemaal in de nieuwe competities van de nieuwe onafhankelijke staten spelen.

Eindstand

Zone West
Kjapaz Gjandzja wijzigde de naam in Dinamo Gjandjza

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone Centrum
De stad Koejbisjev kreeg terug haar oude naam Samara.

Zone Oost
De stad Froenze wijzigde de naam in Bisjkek.

Externe link
 RSSSF

Vtoraja Liga 
Competitievoetbal 1990/91